

Ordem religiosa
Ordem do Carmo — ramo original dos Carmelitas da Antiga Observância

Eremitas da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo (Carmelitas Eremitas) - ramo eremítico dos Carmelitas da Antiga Observância

Ordem Terceira do Carmo — ramo dos leigos consagrados dos Carmelitas da Antiga Observância

Ordem dos Carmelitas Descalços — ramo dos Carmelitas reformados por Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz

Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares — ramo dos leigos consagrados dos Carmelitas Descalços

Pessoas
Carmelita Yumito — jogadora brasileira de sinuca
Carmelitas de Compiègne — dezesseis religiosas guilhotinadas no segundo período do terror da Revolução Francesa

Outro usos
Carmelita (canção) de Warren Zevon, editada pela primeira vez em 1976, depois interpretada e adaptada por vários outros cantores

Desambiguações de antropônimos